Kristóf László (1911–1959) csendőrnyomozó, törzsőrmester
 Kristóf László (1927–1994) újságíró, fotóriporter
 Kristóf László (1939) sportoló, a Körmendi kosárlabdacsapat alapítója, főiskolai tanár